A 47.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 4 de maio a 9 de maio de 1993 com um percurso de 769,7 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Courtetelle, e final em Genebra.

O vencedor foi o helvético Pascal Richard, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,1 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1993
1993 na Suíça
1993 no ciclismo